

Presentación previa 
Luke Saville y Jordan Thompson eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana ganaron el título tras derrotar en la final Hsieh Cheng-peng y Christopher Rungkat.

Cabeza de serie

  Andre Begemann /  Aliaksandr Bury ''(Cuartos de final)
 ''' Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campeones)

<ol start=3>
  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn ''(Semifinales)
  Roman Jebavý /  Igor Zelenay ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Shenzhen 2017